Владимир Арнольд: Арнольд, Владимир Игоревич (1937—2010) — советский и российский математик, педагог, академик РАН.
 Арнольд, Владимир Фёдорович (1872—1918) — российский экономист и статистик; дед Владимира Игоревича Арнольда.